Okręty US Navy o nazwie USS "Mann":
  był holownikiem i jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
  był transportowcem wojska. W służbie w latach 1943-65.
 USNS "Private Joe E. Mann" (T-AK-253) był pomocniczą jednostką transportową. W służbie w latach 1950-58.

Mann